El término Dee Brown en Wikipedia hace referencia a:

Dee Brown (escritor), escritor estadounidense del siglo XX;
Dee Brown (baloncestista de 1968), baloncestista estadounidense nacido en 1968;
Dee Brown (beisbolista), beisbolista estadounidense nacido en 1978;
Dee Brown (baloncestista de 1984), baloncestista estadounidense nacido en 1984;